Flávio Paiva é um músico, pianista, flautista, arranjador e compositor de música popular brasileira. Nasceu no Rio de Janeiro, capital do estado homônimo.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)
Pianistas do estado do Rio de Janeiro
Flautistas do estado do Rio de Janeiro
Músicos de música popular brasileira